Burning Organ — четвёртый сольный альбом Пола Гилберта, выпущенный в 2002 году.

Информация об альбоме 
2002 год выдался очень насыщенным для Пола Гилберта. Его группа Racer X совершила тур по Азии, записала концертный и студийный альбомы, а сам Пол записал блюзовый сольный альбом Raw Blues Power вместе со своим дядей Джими Киддом, благодаря которому в подростковом возрасте и начал заниматься гитарой. А 17 сентября Пол выпустил свой очередной сольный альбом в стиле хард-рок — Burning Organ.

Соблюдая традицию, он включил в альбом собственное переложение классического произведения — Пол вернулся к наследию Иоганна Себастьяна Баха, записав Вариацию Гольдберга № 1, аранжированную для двух акустических гитар.

Список композиций 
Все песни написаны Полом Гилбертом, кроме отмеченных особо.
 «I Like Rock» — 02:09
 «My Religion» — 03:20
 «Bliss» — 05:10
 «Suicide Lover» — 03:03 (Гилберт, Linus Of Hollywood)
 «Friday Night (Say Yeah)» — 02:42
 «I Am Satan» — 05:21 (Гилберт, Linus Of Hollywood)
 «G.V.R.O.» (И. С. Бах) — 01:01
 «My Drum» (The Osmonds cover) — 04:23
 «Amy is Amazing» — 04:19
 «Muscle Car» — 03:34
 «I Feel Love» (Donna Summer cover) — 03:26
 «Burning Organ» (Instrumental) — 05:22
 «Keep On Keepin' On» — 04:38 (Гилберт, Linus Of Hollywood)

Участники записи 
 Пол Гилберт — вокал, гитара
 Дэвид Ричардсон — фортепиано, орган
 Майк Шутер — бас-гитара, бэк-вокал
 Марко Миннеманн — ударные
 Linus Of Hollywood — клавишные, бэк-вокал

Продюсирование 
 Продюсирование и запись — Пол Гилберт и Linus Of Hollywood
 Сведение — Том Сайз

Примечания 

Альбомы Пола Гилберта
Хард-рок-альбомы